Pacółtowo ist ein polnischer Ortsname:
 Pacółtowo (Grunwald) im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Pötzdorf, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Pacółtowo (Nowe Miasto Lubawskie) im Powiat Nowomiejski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 Groß Pacoltowo, 1942 bis 1945 Petzelsdorf, Kreis Löbau/Kreis Neumark, Westpreußen

Siehe auch: Pacółtówko